Conflitto di classe – il concetto marxista di lotta di classe
 Conflitto di classe (Class Action) – film del 1991 diretto da Michael Apted, con Gene Hackman e Mary Elizabeth Mastrantonio